Сен-Сірг () - муніципалітет у Франції, у регіоні Овернь-Рона-Альпи, департамент Верхня Луара
 Сен-Сірг () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот
 Сен-Сірг () - муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Тарн